Mutai:

 Abel Kiprop Mutai (född 1988), kenyansk löpare
 Elijah Mutai, kenyansk idrottare
 Emmanuel Mutai (född 1984), kenyansk långdistanslöpare
 Geoffrey Mutai, kenyansk långdistanslöpare
 John Mutai, kenyansk långdistanslöpare
 Mark Mutai, kenyansk sprinter 

Kenyanska efternamn